Rodershausen steht für:

 Rodershausen, Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Rodershausen (Parc Hosingen), Ortsteil von Parc Hosingen (Luxemburg)